Stanisław Józef Grochmal (1911-1995), lekarz, naukowiec, rektor, wykładowca, działacz społeczny
 Stanisław Karol Grochmal (1928-2009), funkcjonariusz, inżynier, działacz sportowy i społeczny